Johan Karel van Palts-Birkenfeld-Gelnhausen - (1638-1704), een Duitse paltsgraaf en militair, internationaal bekend als John Charles
 John Charles (priester) - (1784-1858), een priester
 John Charles (voetballer, 18??), een Britse voetballer, uitkomend voor Blackpool
 John Charles (acteur) - (1885-1921), Amerikaans filmacteur
 John Charles (arts) - (1893-1971 ), een Britse arts
 John Charles (voetballer, 1931) - (1931-2004), een Britse voetballer, uitkomend voor onder meer Juventus FC
 John Charles (Australianfootballspeler, 1935) - (1935-1995), een Australianfootballspeler 
 John Charles (Australianfootballspeler, 1942) - (1942), een Australianfootballspeler 
 John Charles (voetballer, 1944) - (1944-2002 ), een Britse voetballer, uitkomend voor West Ham United FC
 John Charles (American footballspeler) - (1944-2019), een Amerikaanse American footballspeler
 John Charles (portret), een portret, geschilderd door C.E. Churchill